Shinnosuke Nakatani (Chiba, 24 de março de 1996) é um futebolista profissional japonês que atua como defensor.

Carreira 
Shinnosuke Nakatani começou a carreira no Kashiwa Reysol. 

Naturais de Chiba
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Nagoya Grampus Eight